

Aziende
 Gios – azienda produttrice di bici da corsa

Persone
 Andrea Gios – politico, dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio italiano
 Mario Gios – ex pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
 Tolmino Gios – ciclista su strada e un costruttore di biciclette italiano